

Подґаєв — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Подґаєв — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства